Мария Александровна Кузнецова: Кузнецова, Мария Александровна (1899—1956) — советская театральная актриса. 
 Кузнецова, Мария Александровна (род. 1930) — слесарь-инструментальщик, Герой Социалистического Труда.